Pigmy steht für:

 HMS Pigmy, zwischenzeitlicher Name des Dreimastgaffelschoners Iskra, siehe Iskra (Schiff, 1917)
 Pigmy Rock, Klippenfelsen der Terra Firma Islands, Antarktis